Чортешть () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Чортешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Чортешть.
 Чортешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Зетрень.